Склад збірної Аргентини на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше… Груповий етап 
Група H

 1/8 фіналу 

 Чвертьфінал 

Аргентина
Аргентина 1998